Phraortes (koning), een koning van de Meden (7e eeuw v.Chr.)
 Phraortes (opstandeling), een Medische opstandeling tegen Darius I (6e eeuw v.Chr.)
 Phraortes (dier), een geslacht van insekten